Shiban hat folgende Bedeutungen:

 ein mongolischer Khan, siehe Shibani Khan;
 eine Großgemeinde (石板镇) im Stadtbezirk Huaxi der Stadt Guiyang, Provinz Guizhou der Volksrepublik China, siehe Shiban (Huaxi);
 eine Großgemeinde (石板镇) im Stadtbezirk Youxian der Stadt Mianyang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Shiban (Youxian).